The Greatest Show on Earth kan syfta på:
Världens största show – en film från 1952 med originaltiteln The Greatest Show on Earth
Så gick det till – en bok från 2009 med originaltiteln The Greatest Show on Earth: The evidence for evolution
The Greatest Show on Earth (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp.